George Ramsay est un nom de personne notamment porté par : 

 George Ramsay (1730-1787),  comte de Dalhousie, homme politique et pair d'Écosse ;
 George Ramsay (1770-1838),  comte de Dalhousie, lieutenant-gouverneur de Nouvelle-Écosse et gouverneur général de l'Amérique du Nord britannique  ;
 George Ramsay (1806-1880),  comte de Dalhousie, homme politique et pair d'Écosse ;
 George Douglas Ramsay (1802-1882), général de brigade américain ;
 George Ramsay (1855-1935), footballeur écossais devenu entraîneur de football ;
 George Ramsay est un baron, adjudant puis colonel russe.